Robert, Bob ou Bobby McCartney peut faire référence à :

 , footballeur écossais avec Leith Athletic et Heart of Midlothian ;
  (1906–?), homme politique australien ;
 Robert McCartney (1936-), homme politique unioniste nord-irlandais ;
  (1971–2005), victime d'un meurtre en 2005 en Irlande du Nord.